Мари́н — християнське чоловіче ім'я. Походить від , утвореного від marinus — «морський». Жіноча форма — Марина.

Іменини 
 За православним календарем (новий стиль) — 22 вересня, 31 жовтня, 20 серпня і 30 березня (мученик Марин Кесарійський і Палестинський), 19 липня, 29 грудня, 16 листопада, 15 червня, 16 квітня
 За католицьким календарем — 3 березня, 3 вересня (диякон Марин з Ріміні), 19 серпня, 24 листопада, 10 липня, 5 липня, 26 грудня, 8 серпня

Персоналії 
 Юлій Марин — батько римського імператора Філіппа I Араба, що жив у III столітті.
 Святий Марин — легендарний засновник міста Сан-Марино
 Марин I — сто дев'ятий папа Римський (16 грудня 882—15 травня 884).
 Марин II — сто двадцять дев'ятий папа Римський (30 жовтня 942 — травень 946).
 Марин I (неаполітанський дука)
 Марин II (неаполітанський дука)
 Марин Дринов — болгарський історик і філолог, громадський діяч болгарського національного відродження, працював більшу частину життя в Російській імперії.
 Марин Држич — хорватський поет і драматург, вважається найкращим представником літератури Хорватського Ренесансу.
 Марин Леоваць — хорватський та австрійський футболіст, захисник клубу «Рієка» та національної збірної Хорватії.
 Марин Чилич — хорватський професійний тенісист.

Інше 
 Марин (Валь-д'Уаз) — муніципалітет у Франції, регіон Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз.